Rumunjska:
 Dâmboviţa (rijeka)
 Dâmboviţa (županija)